Edthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Edthofer (1900–1959), österreichischer Schauspieler
 Anton Edthofer (1883–1971), österreichischer Schauspieler